Сезон Формулы-1 1982 года — 33-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 23 января по 25 сентября и состоял из 16 этапов. Один из наиболее трагических сезонов в истории Формулы-1.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Личный зачёт 
Очки зарабатывали первые шесть лучших участников гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте гонщиков учитываются результаты 11 лучших гонок.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. При подсчёте очков учитывались результаты всех гонок.

События чемпионата 

Сезон, который обещал стать одним из самых интересных, на деле оказался обведён чёрной траурной рамкой. Весной Формулу 1 буквально взорвала трагическая гибель Жиля Вильнёва на бельгийском этапе, а на Гран-при Канады от полученных травм в результате аварии на старте погиб Риккардо Палетти. В Хоккенхайме Дидье Пирони едва не погиб в ситуации, очень похожей на аварию Вильнёва. Переломы обеих ног поставили крест на его гоночной карьере. Из-за конфликтной ситуации, сложившейся в британской команде Williams, и усложнившейся после Фолклендской войны (между Великобританией и Аргентиной), после второго этапа действующий вице-чемпион мира аргентинец Карлос Ройтеман покинул коллектив Фрэнка Уильямса.

Этот год часто вспоминают любители статистики Формулы 1 – когда ещё в течение года побед добивались 11 гонщиков из семи команд (а на подиуме побывали 18 человек из девяти «конюшен»!), гонки выигрывались с 17-го места, а чемпион лишь раз за сезон побывал на вершине пьедестала? Применение дозаправок; возвращение Ники Лауды, мгновенно устроившего забастовку гонщиков; победа с преимуществом в 0,05 секунды; три автомобиля, пересекших линию финиша, из двадцати стартовавших; действующий чемпион мира, не прошедший квалификацию на одном из этапов и выигравший следующий; новый победитель первенства, не набравший за предыдущий сезон ни одного очка — это только некоторые штрихи удивительного сезона 1982 года в Формуле 1.

Подписав Договор согласия, FISA и FOCA закопали топор войны. Но закопали неглубоко, так как главная причина раздора – несопоставимая мощность турбомоторов и 15-летнего Ford Cosworth DFV – по-прежнему вносила дисбаланс в отношения обитателей паддока. Уже на первом этапе нового сезона 590-сильные Renault RE30B принесли победу Алену Просту и подиум Рене Арну. Британские частники вынуждены были искать выход, и после тщательного изучения правил им удалось отыскать одну лазейку.
«Машина должна проходить взвешивание с заправленными эксплуатационными ёмкостями», - гласила выдержка из кодекса гоночных законов. И вот уже на многие машины стали монтировать специальные баки «для охлаждения тормозов». Для предгоночного взвешивания их до отказа заполняют водой, уже на первых кругах ёмкости мгновенно пустеют, а после финиша механики у всех на глазах пополняют баки, не нарушая ни единой буквы правил.
Разумеется, соперники негодовали, и после этапа в Бразилии команда Renault оспорила результаты Нельсона Пике, который первым получил на своём Brabham BT49D отмашку клетчатого флага, а также новобранца Williams Кеке Росберга, занявшего второе место. Пока готовилось судебное разбирательство, успел состояться этап в американском Лонг-Биче, где своё умение читать документы продемонстрировали представители Ferrari. Жиль Вильнёв финишировал третьим на машине, имеющей два задних антикрыла – одно было смещено сильно вправо, а другое – влево. Размеры этого элемента строго оговорены, но где написано, что крыло должно быть одно?
Одним словом, в воздухе снова запахло грозой, и когда судом FIA был вынесен вердикт об аннулировании результатов Пике и Росберга, грянула буря, остановить которую не смогла даже последующая дисквалификация Вильнёва. Члены FOCA наотрез отказались ехать на четвёртый этап сезона в Имолу на Гран-при Сан-Марино.
По договору согласия Берни Экклстоун должен был гарантировать участие на каждом этапе минимум 26 машин. Иначе ему грозили денежные санкции. А если число автомобилей, готовых выехать на стартовое поле, не составляло половину от указанного числа – то есть было 13 или меньше, то гонка считалась несостоявшейся. Таким образом, забастовщикам из FOCA для успешной реализации своего замысла нужно было, чтоб в Имолу приехали не больше шести команд и поначалу на этап собирались всего пять конюшен.  
Но в последний момент конструкторов подвёл тот, от кого никто не ждал такого шага. Команда Кена Тиррела из-за хронической нехватки денег сползала все ниже в итоговых протоколах. Уже даже не победы, а подиумы её гонщиков стали огромной редкостью. И тут лесоторговцу повезло – компания Candy согласилась поддержать Tyrrell спонсорским бюджетом. Кену некуда было деваться, и грузовики его команды тронулись на юг, а Экклстоун избежал потери крупной суммы денег.

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Кеке Росберг

|

| align="right"| 44
 
|-
! 2
|  Дидье Пирони

|
|
|
|
| align="right"| 39
 
|-
! 3
|  Джон Уотсон

|

| align="right"| 39
 
|-
! 4
|  Ален Прост

| align="right"| 34
 
|-
! 5
|  Ники Лауда

|

|

| align="right"| 30
 
|-
! 6
|  Рене Арну

| align="right"| 28
 
|-
! 7
|  Патрик Тамбе
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 25
 
|-
! 8
|  Микеле Альборето

| align="right"| 25
 
|-
! 9
|  Элио де Анджелис

|

| align="right"| 23
 
|-
! 10
|  Риккардо Патрезе

|

| align="right"| 21
 
|-
! 11
|  Нельсон Пике

|

| align="right"| 20
 
|-
! 12
|  Эдди Чивер

|

| align="right"| 15
 
|-
! 13
|  Дерек Дейли

|

| align="right"| 8
 
|-
! 14
|  Найджел Мэнселл

|

|

|

| align="right"| 7
 
|-
! 15
|  Жиль Вильнёв

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 6
 
|-
! 16
|  Карлос Ройтеман

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 6
 
|-
! 17
|  Андреа де Чезарис

| align="right"| 5
 
|-
! 18
|  Жак Лаффит

|

| align="right"| 5
 
|-
! 19
|  Марио Андретти
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 4
 
|-
! 20
|  Жан-Пьер Жарье

| align="right"| 3
 
|-
! 21
|  Марк Зурер
|
|
|
|

| align="right"| 3
 
|-
! 22
|  Бруно Джакомелли

| align="right"| 2
 
|-
! 23
|  Элисео Саласар

| align="right"| 2
 
|-
! 24
|  Манфред Винкельхок

| align="right"| 2
 
|-
! 25
|  Мауро Бальди

|

| align="right"| 2
 
|-
! 26
|  Чико Серра

|

|

| align="right"| 1
 
|-
! 27
|  Брайан Хентон

| align="right"| 0
 
|-
! 28
|  Йохен Масс

|

|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! 29
|  Слим Боргудд

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! 30
|  Рауль Бойзель

|

| align="right"| 0
 
|-
! 31
|  Роберто Герреро

|

| align="right"| 0
 
|-
! 32
|  Дерек Уорик

|
|

| align="right"| 0
 
|-
! 33
|  Руперт Киган
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 0
 
|-
! 34
|  Джефф Лиз
|
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! —
|  Тео Фаби

|
|

| align="right"| 0
 
|-
! —
|  Риккардо Палетти

|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! —
|  Томми Бёрн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 0
 
|-
! —
|  Ян Ламмерс
|
|
|
|

|

|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! —
|  Эмилио де Вильота
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! —
|  Роберто Морено
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор сезона на statsf1.com
 Статистика сезона на wildsoft.ru
 Обзор сезона на 4mula1.ro
 Некоторые подробности сезона на f1news.ru, часть 1 и часть 2

Сезоны Формулы-1